Пивничное (с  — Северное) — название населённых пунктов на Украине:

 Пивничное (до 2016 г. — Кирово) — посёлок городского типа, входит в Торецкий городской совет Донецкой области
 Пивничное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Пивничное — село в Лебединском районе Сумской области.